Orizzonte – linea che separa la terra dal cielo
 Orizzonte – film di Lev Vladimirovič Kulešov del 1932
 Orizzonte – romanzo di Wilbur Smith del 2003
 Orizzonte – serie economica di dischi della casa discografica Dischi Ricordi, pubblicata tra anni settanta e ottanta
 Orizzonte – classe di fregate
 Orizzonte – azienda italiana di ingegneria navale
 Orizzonte – squadra di pallanuoto femminile

Pagine correlate
L'orizzonte